Robert Aitken puede referirse a una de las siguientes personas:

 Robert Grant Aitken (1864–1951), astrónomo. Se han nombrado en su honor:
 El Astreroide (3070) Aitken.
 La Cuenca Aitken del Polo Sur lunar, donde se encuentra.
 El cráter lunar Aitken.
 Robert Aitken (editor) (1734–1802), La primera persona en imprimir la Biblia en el territorio de Estados Unidos.
 Robert P. Aitken (1819-1873) congresista por Míchigan en 1865-1868.
 Robert Ingersoll Aitken (1878–1949), escultor estadounidense.
 Sir Robert Aitken (1901-1997), médico y profesor de la Universidad de Birmingham.
 Robert Baker Aitken (1917-2010), Profesor de Budismo Zen, nieto de Robert Grant Aitken.
 Robert Morris Aitken (nacido en 1939), Flautista y compositor canadiense.
 Robert Sime Aitken, conocido como "Roy" Atkien" (nacido en 1958), exfutbolista escocés.